Tejo hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 nombre común de la planta Taxus baccata;
 nombre común de la planta Juniperus oxycedrus;
 nombre común de la planta Juniperus phoenicea;
 nombre común de la planta Juniperus thurifera;
 Tejo, nombre común del género de coníferas Taxus de la familia Taxaceae, árboles de hoja perenne.
 Erica scoparia o Tejo, nombre común dado en las islas Canarias a una de las especies del género Erica de la familia Ericaceae;

Juegos 
 Tejo, trozo de teja u otro material utilizado en diversos juegos;
 Tejo, en Chile, pieza de metal cilíndrica empleada para jugar rayuela (deporte);
 Tejo  o rayuela, juego infantil;
 Tejo (deporte), juego reglamentado de origen indígena;
  Tejo de playa, deporte que se juega de forma habitual en las playas de Argentina y Uruguay y es familiar a las bochas o petanca.

Lugares 
 El Tejo (Valdáliga), pedanía del municipio de Valdáliga en la comunidad autónoma de Cantabria, España;

Otros 
 Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) (Organización Mundial de Jóvenes Esperantistas);
Tejo o Tejos, apellidos de origen gallego.